Il doppio femminile  del torneo di tennis Schenectady Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Alexia Dechaume e Florencia Labat che hanno battuto in finale Ginger Helgeson e Shannan McCarthy 6–3, 1–6, 6–2.

Teste di serie 

 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (primo turno)
 Rachel McQuillan /  Claudia Porwik (quarti di finale)

 Mariaan de Swardt /  Brenda Schultz (quarti di finale)
 Alexia Dechaume /  Florencia Labat (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schenectady Open 1992